

Види још 

 Лијеж—Бастоњ—Лијеж

Лијеж—Бастоњ—Лијеж
Бициклистички класици